Instituto Politécnico de Setúbal
 Instituto Padre Severino
IPS (In-Plane Switching), tecnologia de cristais líquidos TFT adotado em telas LCD
 Sistema de prevenção de intrusos do inglês Intrusion Prevention System
 Inter Press Service, agência de notícias internacional, sediada em Roma

Desambiguações de siglas